Napájení může děj nebo proces, který lze považovat za tok nebo proud něčeho (nějaké entity) od zdroje do místa jeho potřeby či spotřeby, existují i přnesené významy tohoto slova.

Může se jednat například: 
 napájení (elektrotechnika) – napájení elektrickým proudem ze zdroje elektrické energie – elektrické napájení
 napájení (činnost) – hašení žízně u zvířat
 napájení (řeka) – voda z menší vototeče napájí řeku nebo jezero, řeka je napájena potoky z hor apod.